

Aziende 
 Argo – società capogruppo di un gruppo produttore di macchine agricole
 Argo o Argoclima – società produttrice di caldaie e impianti di climatizzazione
 Argo Finanziaria – holding del Gruppo Gavio

Chimica 
 Argo o Argon – elemento chimico (Ar)

Cinema 
 Argo, regia di Ben Affleck (2012)

Editoria 
 Argo – rivista letteraria italiana
 La Nave Argo – collana editoriale di Adelphi

Geografia

Antartide 
 Argo – ghiacciaio della Terra di Oates

Grecia 
 Argo – città moderna dell'Argolide
Argo – città antica dell'Argolide
 Argo – pianura della Grecia

Stati Uniti d'America 
 Argo – città della contea di St. Clair e della contea di Jefferson, Alabama

Mitologia greca 
 Argo – nave che portò Giasone e gli Argonauti alla conquista del vello d'oro
 Argo di Tespi – uno degli Argonauti e costruttore della nave Argo
 Argo – cane di Ulisse
 Argo – eponimo della città greca di Argo, figlio di Zeus e Niobe, figlia di Foroneo
 Argo Panoptes (Argo "che tutto vede") – gigante con cento occhi, guardiano della ninfa Io
 Argo (più noto come Argeo) – figlio maggiore di Frisso e Calciope, figlia di Eete

Musica 
 Argo Records – etichetta discografica britannica
 Argo Records – etichetta discografica statunitense
 Argo – gruppo musicale greco

Nautica 
 Argo – goletta della Regia Marina
 Argo – sommergibile della Regia Marina varato nel 1912
 Argo –  sommergibile della Regia Marina varato nel 1931

Personaggi immaginari 
 Argo – altro nome di Nemesis Ra Algol, personaggio dell'anime Il mistero della pietra azzurra
 Argor (talvolta chiamato Argo) – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco

Altro 
 Argo – nome proprio maschile
 Argo – nome comune di alcune specie di fagiano
 Argo 16 – aereo militare caduto a Marghera il 23 novembre 1973
 Nave Argo – costellazione
 Argo – nel videogioco StarCraft fu una mega-astronave coloniale del XXIII secolo che atterrò sul pianeta Moria
Argo City – è una città kryptoniana immaginaria dell'Universo DC, e luogo di nascita di Supergirl
 Argo, un viaggio nella storia – serie di documentari prodotti dalla Rai a partire dall’anno 2016
 Argo – film del 2012 diretto da Ben Affleck
 Argo Online – videogioco MMORPG steampunk/fantasy pubblicizzato da Alaplaya
 Argo – altro nome della corazzata spaziale Yamato del cartone animato di fantascienza Star Blazers

Pagine correlate 
 Argos
 Argo Records